Desensitized (на български език – Безчувствен) е втори студиен музикален албум на алтърнатив метъл групата Drowning Pool, който е издаден на 20 април 2004 г. от Wind-up Records. Албума заема 17-о място в класацията Билборд 200. С него се вижда и промяната в имиджа на групата, поради различния вокален стил на Джейсън Джоунс. Няма го ранния ню метъл стил като се залага повече на хардрок и пост-гръдж звук. Като визия вместо гримасите и анти-социалното поведение, Drowning Pool показва рок суета и секс апел като на обложката на албума е порнозвездата Джеси Джейн.

Състав 
 Джейсън Джоунс – вокали
 Майк Люс – барабани
 Си Джей Пиърс – китара
 Стиви Бентън – бас

Песни

Позиции в класациите

Албум

Сингли

Външни препратки 
 Официална страница

Бележки 

Албуми на Драунинг Пул
Музикални албуми от 2004 година